Il termine frammentazione può essere riferito a vari contesti:
 Frammentazione – suddivisione di una sequenza di dati in più parti (v. anche deframmentazione).
 Frammentazione – concetto di scissione utilizzato in vari orientamenti della psicologia e della psicodinamica.
 Frammentazione del DNA – forma di danno genetico.
 Frammentazione per carica lontana – rottura di legame covalente in chimica.
 Frammentazione della Democrazia Cristiana – argomento politico.
 Frammentazione – tipo di esplosivo.
 Frammentazione – in spettrometria di massa.
 Frammentazione – come tipologia di riproduzione.